Kičmengsko-Gorodeckij rajon – rajon dell'Oblast' di Vologda, in Russia
 Sergej Mitrofanovič Gorodeckij – poeta russo
 Vladislav Vladislavovič Gorodeckij – architetto russo